Индский ярус (инд) — первый снизу ярус триасовой системы. Соответствует индскому веку, продолжавшемуся от 251,902 ± 0,024 до 251,2 млн лет назад. Выделен советскими учёными Любовью Кипарисовой и Юрием Поповым в 1956 году. Название получил от имени реки Инд.

В типовом разрезе (река Инд в Соляном хребте) сложен внизу песчаниками, вверху известняками и мергелями. Индский ярус делится на 2 зоны: Otoceras и Gyronites. Отложения индского яруса широко развиты в Евразии, а также в Северной Америке, Африке, Австралии.

Примечания

Источник 
 [bse.sci-lib.com/article054424.html Индский ярус]

Триасовый период
Геологические ярусы